Kondoma (rivier), een rivier in Siberië (Rusland)
 Kondoma (plaats), een plaats aan deze rivier